Arlington Heights kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Arlington Heights (Illinois)
Arlington Heights (Ohio)
Arlington Heights (Pennsylvania)
Arlington Heights (Washington)